Leptothyra sandwicensis är en snäckart som beskrevs av Carl von Linné 1758. Leptothyra sandwicensis ingår i släktet Leptothyra och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
sandwicensis